Aurannokka är en udde i Finland. Den ligger i Lumijoki i landskapet Norra Österbotten, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är mycket platt. Havet är nära Aurannokka åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Aurannokka. Runt Aurannokka är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Uleåborg,  km nordost om Aurannokka. Trakten runt Aurannokka består i huvudsak av gräsmarker. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Norra Österbotten
Lumijoki